Highlander steht für:

 Bewohner der schottischen Highlands
 Angehörige schottischer Clans aus den Highlands, siehe Schottischer Clan
 Angehörige der 51st Division der Britischen Armee
 Highlander (Band), eine multinationale Hard-Rock-Band
 Highlander (Hansa-Park), ein Fahrgeschäft im Hansa-Park in Sierksdorf
 Schottisches Hochlandrind, eine Rinderrasse
 Britisch Langhaar, eine Katzenrasse

Technik:
 HMS Highlander (H44), Zerstörer der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 Chrysler Highlander, Fahrzeugtyp
 Toyota Highlander, Fahrzeugtyp
 Midwest Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Highlander

Filme und Serien:
 Highlander – Es kann nur einen geben (1986)
 Highlander II – Die Rückkehr (1990)
 Highlander III – Die Legende (1994)
 Highlander: Endgame (2000)
 Highlander – Die Quelle der Unsterblichkeit (2007), erschien nicht wie geplant in den Kinos, sondern wurde im US-Fernsehen ausgestrahlt
 Highlander (Fernsehserie) 
 Raven – Die Unsterbliche (Originaltitel Highlander: The Raven), Ableger der Fernsehserie
 Highlander (Zeichentrickserie)
 Highlander – Die Macht der Vergeltung (Zeichentrickfilm, 2007)

Sonstiges:
 eine Spielvariante des Sammelkartenspiels Magic: The Gathering

Highlanders steht für:
 Highlanders, Rugby-Union-Mannschaft aus Dunedin, Neuseeland
 Highlanders FC, simbabwischer Fußballverein
 Highlanders, kanadische Fähre, siehe Stena Seabridger MkI
 Atholl Highlanders, zeremonielle Privatarmee des Duke of Atholl
 Seaforth Highlanders, ein Regiment der britischen Armee
 The Highlanders, Bataillon des Royal Regiment of Scotland

Siehe auch:
 H1ghlander, unbemanntes Fahrzeug
 Raumschiff Highlander, Film- und Romanreihe sowie ein Projekt von Robert Amper (ab 1993)